Neves Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Neves Paulista (ort), São Paulo, 
 Neves Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar